Йордан Ковачев може да се отнася за:

 Йордан Ковачев (астроном) (1875 – 1934) – български астроном, геодезист и математик
 Йордан Ковачев (1895 – 1966) – български писател и юрист